Jméno a příjmení Jan Hošek má více nositelů:

 Jan Hošek (dokumentarista)  (* 1961) – český filmový dokumentarista a ilustrátor
 Jan Hošek (fotbalista) (* 1989) – český fotbalista